Габриэль Уилхойт Амис Мик (; род. 14 мая 1972) — американский актёр и бывшая фотомодель, наиболее известный по роли Нолана Росса в телесериале «Месть».

Биография 
Габриэль Манн начал свою карьеру в качестве модели и окончил театральную школу в Нью-Йорке. В середине девяностых он начал сниматься в различных независимых фильмах, в которых у него были роли второго плана. В начале двухтысячных последовали роли в таких голливудских фильмах, как «Жизнь Дэвида Гейла» и «Превосходство Борна», однако наиболее яркие роли у него были в независимом кино. На телевидении у него были повторяющиеся роли в сериалах «Безумцы» и «Легенда об Искателе».

Начиная с 2011 года, Манн снимался в одной из главных ролей в сериале «Месть» с Мэделин Стоу и Эмили Ванкэмп.

В 2019 году Манн снялся в роли Гейджа Скотта в мини-сериале Netflix «Что/если» и во второстепенной роли Хаша в сериале «Бэтвумен».

Фильмография

Примечания

Ссылки